Isni, Isní oder ISNI steht für

 ein malayo-polynesischer Sprachdialekt, siehe Isní
 ISNI, Abkürzung für eine Identifikationsnummer für Autoren und Organisationen, siehe International Standard Name Identifier

Siehe auch:
 Isny

ISNI